Музей В. И. Даля может означать:

 Музей В. И. Даля (Москва) — музей в Москве.
 Литературный музей Владимира Даля — музей в Луганске.